|-
| 29401 Астерікс (Asterix)||1996 TE||1 жовтня 1996||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| 29402 Обелікс (Obelix)||||14 жовтня 1996||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (29403) 1996 TO13||||5 жовтня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 29404 Хікарусато (Hikarusato)||||9 жовтня 1996||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (29405) 1996 TN18||||4 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29406) 1996 TS32||||10 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29407) 1996 UW||1996 UW||20 жовтня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29408) 1996 VJ5||||3 листопада 1996||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (29409) 1996 VW5||||14 листопада 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29410) 1996 VD6||||15 листопада 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29411) 1996 WQ2||||20 листопада 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29412) 1996 WJ3||||27 листопада 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29413) 1996 XE1||||2 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29414) 1996 XF1||||2 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29415) 1996 XU5||||7 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29416) 1996 XX5||||7 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29417) 1996 XR26||||6 грудня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29418) 1997 AH13||||11 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29419) 1997 AD18||||13 січня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 29420 Ikuo||||9 січня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (29421) 1997 AV18||||9 січня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (29422) 1997 AH21||||9 січня 1997||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (29423) 1997 AF22||||9 січня 1997||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (29424) 1997 BV4||||29 січня 1997||Сормано||А. Теста,Паоло К'явенна
|-
| (29425) 1997 CZ21||||13 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29426) 1997 CH28||||11 лютого 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 29427 Освальдтомас (Oswaldthomas)||||7 березня 1997||Лінц||Е. Мейєр
|-
| (29428) 1997 FM1||||31 березня 1997||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (29429) 1997 GO13||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 29430 Mimiyen||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 29431 Сідзімі (Shijimi)||||12 квітня 1997||Яцука||Хіросі Абе
|-
| 29432 Williamscott||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29433) 1997 HC3||||30 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29434) 1997 HZ13||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 29435 Морделл (Mordell)||||8 травня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (29436) 1997 JT14||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 29437 Марше (Marchais)||||7 червня 1997||Кастр||А. Клотц
|-
| (29438) 1997 MV||1997 MV||26 червня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29439) 1997 MQ1||||28 червня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (29440) 1997 MK4||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29441) 1997 NN1||||2 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29442) 1997 NS4||||8 липня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 29443 Ремокорті (Remocorti)||||13 липня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Ґабріеле Каттані
|-
| (29444) 1997 NR10||||6 липня 1997||Моріяма (Сіґа)||Ясукадзу Ікарі
|-
| (29445) 1997 PH||1997 PH||1 серпня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (29446) 1997 PX||1997 PX||4 серпня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 29447 Єжинейман (Jerzyneyman)||||12 серпня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 29448 Паппос (Pappos)||1997 QJ||23 серпня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (29449) 1997 QR2||||29 серпня 1997||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| 29450 Tomohiroohno||||28 серпня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (29451) 1997 RM1||||2 вересня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (29452) 1997 RV2||||3 вересня 1997||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (29453) 1997 RU6||||5 вересня 1997||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (29454) 1997 RZ6||||9 вересня 1997||Обсерваторія Ренд||Джордж Віском
|-
| (29455) 1997 SX1||||23 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Марек Волф
|-
| 29456 Євакрхова (Evakrchova)||||24 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 29457 Маркополо (Marcopolo)||||25 вересня 1997||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| 29458 Пірсон (Pearson)||||30 вересня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (29459) 1997 SO16||||29 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29460) 1997 SR31||||30 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29461) 1997 SP32||||30 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29462) 1997 SG34||||29 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 29463 Бенджамінпірс (Benjaminpeirce)||1997 TB||2 жовтня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 29464 Леонміш (Leonmis)||||5 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (29465) 1997 TX10||||3 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29466) 1997 TN17||||8 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 29467 Шаньдундасюе (Shandongdaxue)||||15 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29468) 1997 UC||1997 UC||20 жовтня 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (29469) 1997 UV2||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| 29470 Higgs||||26 жовтня 1997||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| 29471 Спейбл (Spejbl)||||27 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 29472 Гурвінек (Hurvinek)||||27 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 29473 Крейчі (Krejci)||||21 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Ленка Коткова
|-
| (29474) 1997 UT8||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (29475) 1997 UF11||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 29476 Квічала (Kvicala)||||31 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 29477 Здіксіма (Zdiksima)||||31 жовтня 1997||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (29478) 1997 UW17||||28 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29479) 1997 VJ1||||1 листопада 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (29480) 1997 VO1||||1 листопада 1997||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (29481) 1997 VJ3||||6 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29482) 1997 VM3||||6 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 29483 Boeker||||3 листопада 1997||Золінген||Бернд Кох
|-
| 29484 Гонзавесели (Honzavesely)||||9 листопада 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (29485) 1997 VE7||||2 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29486) 1997 VG7||||2 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29487) 1997 VU8||||14 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (29488) 1997 WM||1997 WM||18 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29489) 1997 WQ||1997 WQ||18 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 29490 Мисльбек (Myslbek)||1997 WX||19 листопада 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 29491 Пфафф (Pfaff)||||23 листопада 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (29492) 1997 WP2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29493) 1997 WR5||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29494) 1997 WL7||||19 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (29495) 1997 WU7||||27 листопада 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (29496) 1997 WE8||||19 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (29497) 1997 WD15||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29498) 1997 WK21||||30 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29499) 1997 WT21||||30 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (29500) 1997 WP32||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

29400